Трентон:

 Трентон — город в США, Нью-Джерси.
 Трентон — бывший город в Канаде, Онтарио.
 Трентон — город в округе Пикту, Новая Шотландия, Канада